Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение главной роли в комедийном телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 11 февраля 1954 года на 6-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисе Ив Арден за роль Конни Брукс в сериале «Наша мисс Брукс». На первых церемониях награждения премия за лучшую женскую роль вручалась актрисам как телевидения, так и радио. Кроме того, вплоть до 1954 года, ее вручение обуславливалось только фактом выдающихся работ номинированных актрис на телевидении и не было связано с конкретными ролями номинанток. В период с 1954 по 1965 годы премия в данной категории не всегда разделялась по жанровому признаку, и зачастую на нее номинировались актрисы как драматических, так и комедийных телесериалов. С 1966 года на премию стали номинироваться исключительно актрисы комедийных телесериалов. Однако в 1979, 1980, 1981, 1982 и 1992 годах на нее претендовали исполнительницы гостевых ролей в комедийном телесериале (в расположенных ниже таблицах подобные номинанты отмечены специальными значками). За свою историю премия в данной категории сменила несколько наименований, пока в 1975 году на 27-ой церемонии награждения не получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 36 актрис. Актриса Джин Смарт — последняя на данный момент обладательница премии, она получила её за роль Деборы Вэнс в сериале «Хитрости». Актриса Джулия Луи-Дрейфус является абсолютной рекордсменкой в категории «Лучшая актриса в комедийном телесериале» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций. В целом, Луи-Дрейфус номинировалась на премию в данной категории двенадцать раз и сумела завоевать семь наград, шесть из которых она получала непрерывно с 2012 по 2017 годы за исполнение роли Селины Майер в сериале «Вице-президент». Актриса Эди Фалко вошла в историю премии став единственной актрисой, выигравшей награды, как в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале», так и в категории «Лучшая актриса в комедийном телесериале».

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном телесериале».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Примечания 

Актриса в комедийном телесериале
Награды актрисам